Der Berufsverband Deutscher Geowissenschaftler e. V. (BDG) ist eine 1984 gegründete berufsständische Vertretung der deutschen Geologen, Geophysiker, Mineralogen und weiterer Geowissenschaftler.

Die Hauptaufgaben des Verbandes liegen in der Sicherung und Ausweitung der beruflichen Tätigkeit und der Verbesserung der beruflichen Situation von Geowissenschaftlern. Dazu gehören beispielsweise die Information der Öffentlichkeit über den Wert und die Bedeutung geowissenschaftlicher Praxis, die Anpassung der universitären Ausbildung an die beruflichen Anforderungen sowie die Information und die Vernetzung der Mitglieder. Der BDG gibt die verbandsinterne „BDG-Mitteilungen“ und gemeinsam mit anderen Organisationen die Geowissenschaftlichen Mitteilungen (GMit) heraus. Der als eingetragener Verein organisierte Berufsverband Deutscher Geowissenschaftler hat seinen Sitz in Bonn. Vorsitzender ist seit Oktober 2015 Andreas Hagedorn, hauptamtlicher Geschäftsführer Andreas Günther-Plönes. Darüber hinaus richtet der BDG im zweijährlichen Rhythmus den Deutschen Geologentag aus.

Auszeichnung Stein im Brett 
Der BDG vergibt den Preis Stein im Brett an Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Wahrnehmung und Akzeptanz der Geowissenschaften in der Öffentlichkeit verdient gemacht haben.

Weblinks 
 geoberuf.de – Offizielle Webseite

Einzelnachweise 

Verein (Bonn)
Geowissenschaftler
Geowissenschaftliche Gesellschaft
Gegründet 1984